Naselja u Srbiji
Kosančić, naselje u općini Vrbas, Vojvodina
Kosančić (Bojnik, Srbija), naselje u općini Bojnik, Jablanički okrug